Амплификация, опосредованная никирующим ферментом (, NEAR) — это метод амплификации ДНК in vitro, подобный полимеразной цепной реакции (ПЦР). Репликация ДНК происходит при постоянной температуре с использованием полимеразы (и фермента ) для экспоненциальной амплификации ДНК в диапазоне температур от 55 °C до 59 °C.

Потенциальными преимуществами NEAR по сравнению с ПЦР являются повышенная скорость и более низкие затраты энергии — характеристики, общие с другими схемами изотермической амплификации. Основной недостаток NEAR по сравнению с ПЦР заключается в образовании неспецифических продуктов амплификации, что является общей проблемой для реакций изотермической амплификации.

В реакции NEAR используются эндонуклеазы природного происхождения или сконструированные эндонуклеазы, которые вносят разрыв нити только на одной нити в месте расщепления двухцепочечной ДНК. Способность некоторых из этих ферментов катализировать изотермическую амплификацию ДНК была раскрыта, но не заявлена в патентах, выданных на сами ферменты.

Амплификация, опосредованная никирующим ферментом используется для создаются биосенсоров.

См. также

Примечания 

Методы молекулярной биологии
ДНК